Составы команд-участниц чемпионата мира по футболу 1938 года.

Италия 
Тренер —  Витторио Поццо

Венгрия 
Тренеры —  Карой Диц и Альфред Шаффер

Бразилия 
Тренер —  Адемар Пимента

Швеция 
Тренер —  Йожеф Надь

Чехословакия 
Тренер —  Йозеф Майсснер

Швейцария 
Тренер —  Карл Раппан

Франция 
Тренер —  Гастон Барро

Куба 
Тренер —  Хосе Тапия

Румыния 
Тренеры —  Александру Сэвулеску и Константин Рэдулеску

Германия 
Тренер —  Зепп Хербергер

Польша 
Тренер —  Юзеф Калужа

Норвегия 
Тренер —  Асбьёрн Хальворсен

Бельгия 
Тренер —  Джек Батлер

Нидерланды 
Тренер —  Боб Гленденнинг

Голландская Ост-Индия 
Тренер —  Йоханнес Христоффел Ян Мастенбрук

Составы
1938